

Cinema 
 I'm Yours – film commedia canadese del 2011 diretto da Leonard Farlinger

Musica 
 I'm Yours – canzone popolare di Robert Mellin del 1952
 I'm Yours – singolo di Elvis Presley del 1965
 I'm Yours (Use Me Anyway You Wanna) – singolo di Ike & Tina Turner del 1971
 I'm Yours – album di Linda Clifford del 1980
 I'm Yours, You're Mine – album di Betty Carter del 1997
 I'm Yours – album di Linda Davis del 1998
 I'm Yours – singolo di Linda Davis del 1998
 I'm Yours – singolo di Jason Mraz del 2008
 I'm Yours – album di Sizzla del 2017